La 16 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

 , Allemagne
 ,  Japon
 , Union soviétique